La Liga Premier de Uganda es la máxima categoría del fútbol profesional en Uganda, fue disputada por primera vez en 1968 y es organizada por la Federación de Fútbol de Uganda, está asociada a la Confederación Africana de Fútbol.

Historia 
La génesis de un campeonato de clubes en Uganda surgió a mediados de los años 1960 con el objetivo de mejorar las actuaciones de la Selección de Uganda en la Copa Africana de Naciones después de los decepcionantes resultados obtenidos en los torneos de 1962 y 1968 celebradas en Etiopía. La intención era comenzar una Liga Nacional de Fútbol, precursora de la actual Superliga de Uganda con el fin de crear bases para un equipo nacional fuerte. 

Después de cuatro temporadas, la turbulencia política en Uganda impactó en la liga y los campeonatos de 1972 y 1973 no se completaron debido a disturbios civiles. En 1974 la liga fue nombrada como Liga Nacional de Fútbol, nombre utilizado hasta 1982, cuando la liga se redujo a 10 equipos y pasó a llamarse la Superliga de Uganda.

La aparición de la Superliga en 1982 vio el desarrollo del fútbol como el principal espectáculo del país. A través de las década de 1980 y una buena parte de la década de 1990, vio una fuerte competencia y rivalidad entre los grandes clubes de la capital el Express FC, Kampala Capital City Authority FC y el Nakivubo Villa que generaron un aumento de los aficionados que asistieron en grandes cantidades a los estadios.

Formato
La liga premier cuya temporada se extiende desde agosto a mayo, consta de 16 equipos, que disputan un total de 30 partidos en juegos de ida y regreso, el cuadro que se corona campeón clasifica a la Liga de Campeones de la CAF, mientras los últimos tres clasificados descienden a la Superliga de Uganda hasta 2010 la máxima categoría.

Equipos 2017-18

Palmarés 

[*] Los campeonatos de 1972 y 1973 fueron anulados; algunas fuentes dan por ganador al Simba FC, presumiblemente porque disputó las ediciones de la Copa Africana de Clubes Campeones de 1973 y 1974.
[**] la liga no había finalizado, pero al haberse disputado más de un 75% de la misma, se dio por ganador al Kampala Capital City Authority FC.

Títulos por club

Goleadores

Clasificación histórica 
 Clasificación histórica de la Liga Premier de Uganda desde 1968 hasta la terminada temporada 2021-22, con excepción de la temporada de 1988 ya que la tabla final de la liga no está disponible para 1988.
 En color azul los equipos que disputan la Liga Premier de Uganda 2022-23.
 En color verde los equipos que disputan la Gran Liga de Uganda 2022-23.

Véase también 
 Copa de Uganda
 Selección de fútbol de Uganda

Referencias

Enlaces externos 
 Web del campeonato
 Rsssf: Uganda - List of Champions

Uganda
Fútbol en Uganda
Eventos deportivos en Uganda